Kostadin Lengerov (* 10. August 1976 in Plowdiw (Bulgarien)) ist ein österreichischer Tischtennisnationalspieler. Er ist Jugendeuropameister und spielte in der deutschen Bundesliga.

Jugend 
Kostadin Lengerov wurde im bulgarischen Plovdiw geboren. 1992 übersiedelte er nach Österreich und nahm 1993 die österreichische Staatsbürgerschaft an. 1991 gewann er bei den Jugend-Europameisterschaften den Titel bei den Kadetten. Drei Jahre später wurde er nochmals Europameister der Junioren im Einzel, im Doppel mit Vit Dolezel (ČSSR) und Mixed mit Martine Hubert (Belgien) erreichte er das Endspiel.

Erwachsene 
Von 1995 bis 2005 nahm Kostadin Lengerov an acht Weltmeisterschaften teil. Mit der österreichischen Mannschaft wurde er dabei 2001 Fünfter und 2004 Sechster. Mehrmals wurde er in diesem Zeitraum auch für Europameisterschaften nominiert. Hier war sein größter Erfolg 2005 Silber mit dem österreichischen Team.

Lengerov spielte zunächst bei den österreichischen Vereinen Union Wolkersdorf (1993 bis 1995) und GTV Hohenacker (1995/96). 1996 wechselte er in die deutsche Bundesliga zum TTF Ochsenhausen. Mit dessen Herrenmannschaft wurde er 1997 deutscher Meister und ETTU-Pokalsieger. 1999 kehrte er nach Österreich zurück und schloss sich dem Verein SVS Niederösterreich an. Von 2000 bis 2004 wurde er mit der Sport Union Wolkersdorf / SVS Niederösterreich viermal in Folge Österreichischer Staatsmeister und Gewinner der Superliga, zweimal kam er mit deren Herrenteam ins Finale der Champions-League.

2008 wurde er Einzel-Staatsmeister (siehe ÖTTV-Handbuch 05-2009).

Sein bester Platz in der ITTF-Weltrangliste war Rang 63 im August und September 2003.

Privat 
Lengerov ist verheiratet mit der Grafikdesignerin Ekaterina Lengerova und hat zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Bulgarien)
Österreichischer Meister (Tischtennis)
Tischtennisspieler (SVS Niederösterreich)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Bulgare
Österreicher
Geboren 1976
Mann